Linea U3 – linea della metropolitana di Amburgo
 Linea U3 – linea della metropolitana di Berlino
 Linea U3 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera
 Linea U3 – linea della metropolitana di Norimberga
 Linea U3 – linea della metropolitana di Monaco di Baviera
 Linea U3 – linea della metropolitana di Vienna